Walter Dickson peut faire référence à :

, écrivain suédois,
, sénateur canadien,
Walter B. Dickson, homme politique du Nouveau-Brunswick, Canada, 
, joueur de rugby écossais,
Walter Dickson, architecte américain.